Jméno a příjmení Jan Koch má více nositelů:
 Jan Koch (fotbalista, 1984) (* 1984) – německý fotbalista
 Jan Koch (fotbalista, 1995) (* 1995) – německý fotbalista
 Jan Koch (stavitel) – stavitel z Ústí nad Labem
 Jan Koch (zpěvák) (* 1980) – německý zpěvák